Лингер () — фамилия.
 Лингер, Андреас (родился 31 мая 1981 года) — австрийский саночник, олимпийский чемпион.
 Лингер, Вольфганг (родился 4 ноября 1982 года) — австрийский саночник, олимпийский чемпион.

Топоним 
 Лингер () — город в Сенегале.
 Лингер — сенегальский футбольный клуб.